Ходоров — многозначное понятие.

Населённые пункты на Украине 
 Ходоров — город в Жидачовском районе Львовской области.
 Ходоров — село в Мироновском районе Киевской области.

Фамилия 
 Ходоров, Борис Израилевич (1922—2014) — советский и российский физиолог.
 Ходоров, Евгений Иосифович (1912—?) — советский учёный, специалист цементного производства.
 Ходоров, Фрэнк (1887—1966) — американский либертарианец, представитель «старых правых».
 Ходоров, Яаков (1927—2006) — израильский футбольный вратарь, лауреат Премии Израиля.